Leichtweiß ist der Name von:

 Heinrich Anton Leichtweiß (1723–1793), Bäcker, Gastwirt und verurteilter Wilddieb
 Heinz-Peter Leichtweiß (* 1935), Mediziner, 1992–2002 Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 1992–2001 Dekan des Fachbereichs Medizin der Universität Hamburg
 Kurt Leichtweiß (1927–2013), deutscher Mathematiker
 Ludwig Leichtweiß (1878–1958), deutscher Wasserbauingenieur
 Rudolf Leichtweiß (1908–1987), deutscher Kriminalpolizist und SS-Führer zur Zeit des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Leichtweiß-Institut, Wasserbau-Institut der Technischen Universität Braunschweig, nach Ludwig Leichtweiß benannt
 Leichtweißhöhle, 1778 bis 1791 Unterschlupf von Heinrich Anton Leichtweiß